L'autópálya M1 (in italiano "autostrada M1") è un'autostrada ungherese che rappresenta il principale asse di collegamento fra Budapest e Győr verso Bratislava e Vienna.

Lunga 171 chilometri fa parte dei percorsi europei E60, E71 e E75

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade in Ungheria

Altri progetti

Collegamenti esterni

M01